Виндобона — древнее поселение на территории сегодняшнего города Вена.
 (231) Виндобона — довольно большой астероид главного пояса, поверхность которого богата углеродными соединениями.